Der Melbourne Victory FC ist ein Fußballklub in der australischen Stadt Melbourne. Die Mannschaft erhielt 2004 als eines von acht Teams die Lizenz für die zur Saison 2005/06 neu gegründete A-League. Das Team hat traditionell den höchsten Zuschauerdurchschnitt aller A-League-Mannschaften und gewann 2007, 2009 und 2015 die australische Meisterschaft.

Die Vereinsfarben sind marineblau, silber und weiß, wobei das Marineblau die traditionellen Sportfarben des Staates Victoria darstellen soll. Das Vereinswappen und das Auswärtstrikot zeigen das „V“, ein Symbol, das schon lange Zeit Sportteams aus Victoria gekennzeichnet hat.

Stadion 
Das Heimstadion ist der AAMI Park (30.050 Plätze) und das Docklands Stadium (56.347 Plätze). Im Meisterschafts-Finale der Saison 2006/07 gegen den Sydney FC wurde mit 56.347 Zuschauern die Rekordkulisse für ein A-League-Spiel aufgestellt.

Erfolge 
 Australischer Meister: 2006/07, 2008/09, 2014/15, 2017/18
 Australischer Meister der regulären Saison: 2006/07, 2008/09
 FFA Cup Sieger: 2021

Asienpokalbilanz 

Gesamtbilanz: 25 Spiele, 7 Siege, 7 Unentschieden, 11 Niederlagen, 31:42 Tore (Tordifferenz −11)

Trainer 
  Ange Postecoglou (2012–2013)

Siehe auch 
Liste der Spieler von Melbourne Victory

Weblinks 
 melbournevictory.com.au – Offizielle Webseite
 ESPNsoccernet – ESPNsoccernet Statistics for MVFC (2005–2006)

 
Australischer Fußballverein
Gegründet 2004
Organisation (Melbourne)